Ха́вкин (Ха́вкина) — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Хавкин, Анатолий Ильич (род. 1958) — российский учёный, врач-педиатр, лауреат премии им. И. И. Мечникова
 
 Хавкин, Владимир Аронович (в поздние годы Мордехай-Вольф; 1860—1930) — бактериолог, иммунолог и эпидемиолог.
 Хавкин, Всеволод Артурович (род. 1939) — учёный-химик, лауреат премии имени В. Н. Ипатьева.
 Хавкин, Леонид Яковлевич (1912 — ?) — советский архитектор.
 
 Хавкин, Самуил Тевелевич (1893—1976) — советский партийный деятель.
 Хавкин, Соломон Моисеевич (1900—1975) — советский архитектор.
 Геллер, Эммануил Савельевич (настоящая фамилия Хавкин; 1898—1990) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

Хавкина 
 Хавкина, Жозефина Оскаровна (1942—2013) — многолетняя помощница и секретарь Л. К. Чуковской.
 Хавкина, Любовь Борисовна (1871—1949) — российский и советский теоретик и организатор библиотечного дела, библиотековед и библиографовед, дочь Б. В. Хавкина.

См. также 
 Хавин
 Ховин